Ел Фрихолито има више значења:

 Ел Фрихолито (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фрихолито (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фрихолито (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику